Тоналност е музикален термин, с който се обозначава едновременно ладът и музикалният тон, върху който този лад е построен. Така cis-moll означава минорен лад, построен върху тона cis, F-dur – мажорен лад, построен върху тона f и т.н. При нотописа тоналностите се обозначават с помощта на знаците за алтерация, поставени в арматурата.

Двата записа за ноти – буквено и слогово:

Тоналности с диези

Тоналности с бемоли

Източници 
 Хаджиев, Парашкев, Елементарна теория на музиката, Музика, 1991

Елементи на музиката